Риа Килстедт (; род. 23 июля 1970) — американская актриса.

Биография 
Килстедт родилась в Ланкастере, Пенсильвания, и в 1991 году окончила театральный колледж. За свою карьеру она появилась в нескольких десятках фильмов и телесериалов. На большом экране Килстедт в первую очередь известна по своей роли в фильме 1997 года «Один дома 3», а также появилась в ряде других картин, в том числе «Столкновение с бездной» и «Женщины в беде».

На телевидении в 2011 году она снялась в сериале «Декстер», и в составе актёрского ансамбля номинировалась на премию Гильдии киноактёров США. В 2012—2013 годах она появилась в нескольких эпизодах сериала «Нэшвилл» в роли Мэрилин Родс, а ранее была гостем в таких шоу как «Морская полиция: Спецотдел», «Мыслить как преступник» и «Завтра наступит сегодня».

Килстедт замужем за актёром Джилом Беллоузом, у них двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Скидморского колледжа